Puddington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Puddington, Cheshire, ort i England,
 Puddington, Devon, ort i England,